Brujerizmo — третий студийный альбом американской дэтграйнд-группы Brujeria, выпущенный 17 мая 2000 года на лейбле Roadrunner Records. Brujerizmo отличается уходом в грув, с чистым и утончённым звучанием, в отличие от дэтграйнда на предыдущих альбомах.

Рецензент Rock Hard заявил, что на альбоме нет ни одной выдающейся песни, и отнёс альбом к категории «невзрачные промежуточные проекты».

Список композиций

Участники записи 
 Juan Brujo (Juan Lepe) — вокал
 Asesino — гитара, бас
 Fantasma — бас, вокал
 Güero Sin Fe — бас, вокал
 Greñudo — ударные
 Hongo — гитара, бас
 Pinche Peach — вокал
 Pititis — вокал
 Hongo Jr. — ударные
 Cristo de Pisto — гитара
 Marijuano Machete — вокал

Примечания 

Альбомы Brujeria